Referent a la  família .
  Esperit familiar , un tipus d'ens mitològic (vegeu també  El Familiar , ser mitològic de l'Argentina).
  Familiar (automòbil) , un tipus de carrosseria d'automòbil.
  Familiar de la Inquisició .